Een overzicht van het onroerend erfgoed in de wijk Markgrave in de gemeente Antwerpen. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Antwerpen, Markgrave
 Markgrave